Jischa ist der Familienname folgender Personen: 
 Birgit Jischa (* 1973) österreichische Politikerin (SPÖ)
 Michael F. Jischa (* 1937), deutscher Wissenschaftler, Hochschullehrer und Ehren-Präsident des Deutschen Gesellschaft Club of Rome

Siehe auch:
 Jischai